Le terme âge pivot – ou âge-pivot – peut faire référence à :
 l'ère axiale, un concept philosophique proposé par le philosophe allemand Karl Jaspers en histoire de la philosophie (en allemand : Achsenzeit, signifiant littéralement « temps pivot », « ère pivot ») ;
 un paramètre de la réforme des retraites en France en 2020, aussi appelé « âge d'équilibre ».